Roland Müller peut désigner :
 Roland Müller, (1986-), un sauteur à ski autrichien ;
 Roland Müller, (1988-), un footballeur philippin.